Projéctor Creative & Tech Institute () — українська компанія, що надає послуги у сфері інтернет-освіти та позиціонує себе як онлайн-інститут; заснована в Києві в 2015 році.. 

Основна мета онлайн-інституту — створювати орієнтовану на потреби студента цифрову освіту, яка відповідає актуальним потребам та викликам майбутнього. 

Станом на 2022 рік спільнота інституту нараховує вже понад 100 тисяч учасників подій та 15 тисяч випускників. Досвід Projector став основою освітнього серіалу від Дія.Цифрова освіта «Почати бізнес. Креативна індустрія».

Структура та команда 

Станом на 2023 рік в інституті діють 8 факультетів: 
 реклама; 
 розробка та наука про дані;
 графічний дизайн; 
 дизайн інтерфейсів;
 маркетинг; 
 менеджмент;
 візуальні мистецтва;
 соціогуманітарні науки.

Усі навчальні програми за тривалістю діляться на інтенсивні (від двох днів до тижня), короткі (від одного до трьох місяців) та довгі (11—14 місяців). 

Програми поділені на три рівні складності: 
 для початківців; 
 для спеціалістів із досвідом;
 для менеджерів та управлінців.

Окрім того, станом на 2023 рік в команді інституту працює 100 працівників та понад 250 кураторів навчальних програм.

Історія 

Креативний дизайн-простір Projector відкрили в Києві у червні 2015 року. Вдень тут проводили зустрічі з експертами з дизайну й ІТ, а ввечері відбувалися заняття на офлайн-курсах. Першими запустили курси з айдентики та вебдизайну.

З 2016 року Олександр Трегуб, засновник Projector, та Максим Ширко зі студії the23.design створили нішеве онлайн-медіа для дизайнерів Telegraf.Design: його редакція пише про український і світовий дизайн та видає друкований журнал, і з того часу Projector та Telegraf.design співпрацюють у тісному партнерстві. 

2017 року Projector проводив трансляції подій для слухачів, які не могли потрапити до простору через солдаут. Через рік команда зібрала архів із понад сотні відеозаписів лекцій, який став базою для створення першого освітнього відеопродукту за підпискою. 2021 року компанія запустила Projector Library — онлайн-бібліотеку, що містить понад 550 лекцій, конференцій та відеокурсів з графічного дизайну, маркетингу, менеджменту та креативу. 

З 2017 року Projector є організатором міжнародної дизайн-конференції KRUPA. Ця подія наразі є однією з найбільших конференцій з дизайну інтерфейсів у Східній Європі. 2019 року подію в Палаці спорту (Київ) відвідали 2500 учасників із понад 20 країн світу, а серед спікерів виступав Дон Норман, співзасновник Nielsen Norman Group.

2020 року через пандемію коронавірусу навчання в школі перейшло в онлайн. Закрився коворкінг, філії й спільнота у Львові, Одесі, Лондоні й Празі. Через рік команда провела ребрендинг та змінила позиціонування зі школи на інститут креативних і технологічних професій. Це пояснили значним розширенням діяльності до розробки річних професійних програм, налагодження співробітництва з бізнесом, збільшення загальної кількості випускників. 

2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну команда Projector перші місяці функціонувала у форматі волонтерської допомоги та підтримки студентів, а згодом повністю відновила діяльність. За підтримки Міністерства цифрової трансформації України та проєкту «Дія.Бізнес» інститут запустив два благодійні освітні проєкти під час повномасштабного вторгнення Росії:
 Фундацію для збору коштів на навчальні стипендії українкам, що втратили роботу та домівку через війну.
 Благодійну менторську платформу за участі понад 300 експертів, на якій можна отримати карʼєрну консультацію за донат на ЗСУ.

Відомі лектори в Projector  

Станом на 2023 рік у компанії провели чимало подій та конференції, на які запрошували в тому числі й відомих представників креативних та технічних галузей діяльності. Серед відомих лекторів та експертів у Projector виступали: 

 Роберт Сапольські — американський нейробіолог, професор Стенфордського університету (онлайн-лекція, листопад, 2022 рік).
 Паула Шер — графічна дизайнерка, ілюстраторка. Перша жінка, яка зайняла позицію директорки британської дизайн-студії Pentagram (онлайн-конференція WhatAbout, 2020). 
 Дональд Норман — американський дослідник та науковець, спеціаліст у галузі дизайну та орієнтованої на користувача розробки (виступ на конференції Krupa, 2019 рік). 
 Наташа Йен — партнерка британської дизайн-студії Pentagram (виступ на дизайн-лекторії Formacia, 2019 рік).
 Алан Купер — американський дослідник у сфері проєктування інтерфейсів, дизайнер та програміст, засновник мови програмування Visual Basic (виступ на конференції Krupa, 2018 рік).

Публічні проєкти інституту 
Навчальні програми Projector створені за власною методологією, в центрі якої робота студентів над реальними проєктами. Проєкти створюються з тісною взаємодією студентів з куратором програми та представниками українського бізнесу, громадських та культурних інституцій. 

Список проєктів, які реалізували за роки діяльності: 

 Візуальна айдентика Музею Ханенків у Києві.
 Редизайн Молодого театру в Києві.
 Візуальний стиль вступної кампанії закладів професійно-технічної освіти в Україні на замовлення директорату професійної освіти Міністерства освіти та науки України;
 Стратегія популяризації туристичного бренду України на замовлення Міністерства закордонних справ України та Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).
 Візуальна айдентика департаменту культури КМДА. 
Окрім того, команда Projector виступає ініціатором та створює проєкти поза межами навчальних програм. Проєкти, створені в Projector: 
 Альтернативний логотип Києва у формі листка каштану з відкритою ліцензією (ініціатор — співзасновник інституту Олександр Трегуб, дизайнери — Дмитро Буланов та Катерина Яцушек). Продовженням цього проєкту став шрифт Kyiv Type, створений дизайнером Дмитром Растворцевим. 
 Фотобанк «Kyiv Visual» із відкритою ліцензією для некомерційного використання.
 Візуальна айдентика для Міністерства освіти і науки України (діяла з 2017 до 2022 року).
 Візуальна айдентика для Українського інституту.

Примітки

Посилання 
 

Дистанційне навчання
Освітні сайти
Організації України
Українськомовні ресурси інтернету
Засновані в Україні 2015